Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Francesco Cancellotti che ha battuto in finale Jimmy Brown 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Roberto Argüello (primo turno)
 Jimmy Brown (finale)
 Mark Dickson (quarti di finale)
 Miloslav Mečíř (primo turno)

 Gianni Ocleppo (semifinali)
 Stefan Simonsson (quarti di finale)
 Francesco Cancellotti (campione)
 Chip Hooper (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1984